Die Handball-Regionalliga 2005/06 war die erste Saison nach der Auflösung der Regionalliga Mitte. Die fünf verbliebenen Ligen wurden von den jeweiligen Regionalverbänden organisiert, so dass die Mannschaften nach dieser Saison nicht mehr zwischen den Ligen wechseln konnten. In den Regionalligen Nordost und Süd gab es vorübergehend jeweils zwei Staffeln. Die ersten fünf Teams jeder Staffel spielten in einer Meisterrunde um den Aufstieg, während die restlichen Mannschaften an einer Abstiegsrunde teilnahmen. Die fünf Meister stiegen in die 2. Bundesliga auf:

Regionalliga Nord

Regionalliga Nordost 

 Die beiden Staffeln wurden nach der Saison zusammengelegt.

Regionalliga West 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga West 2005/06

 Die DJK Unitas Haan zog sich in die Landesliga zurück.

Regionalliga Südwest

Regionalliga Süd 

 Der HC Dresden verzichtete auf die Teilnahme an der Abstiegsrunde.
 Die beiden Staffeln wurden nach der Saison zusammengelegt.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nordost
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga West
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Südwest
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Süd
 Handball-Archiv
 SIS Handball-Ergebnisdienst

Handballsaison 2005/06